All Fall Down (film), een film van John Frankenheimer
All Fall Down (album), een muziekalbum van The Sound
All Fall Down (Against All Authority), een muziekalbum van Against All Authority